Guillermo Moncada ist der Name folgender Personen:

* Guillermo Moncada (Vizekönig), Vizekönig von Sizilien 
 Guillermo Moncada (General) (1840–1895), kubanischer General